Cobden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cobden (Illinois)
Cobden (Minnesota)